Тигран Геворг Мартиросян — вірменський важкоатлет
 Тигран Вардан Мартиросян — вірменський важкоатлет
 Мартиросян Тигран Завенович — український журналіст, продюсер, телеведучий

Сторінки зі списками однофамільців-тезок